Przęsławice est le nom de plusieurs localités polonaises :
dans la voïvodie de Mazovie
 Przęsławice, village du powiat de Grójec
 Przęsławice, village du powiat de Sochaczew